Ophthalmosaurus (que significa "olho lagarto" em grego) é um ictiossauro do período Jurássico (165–150 milhões de anos atrás). Possíveis restos do Cretáceo, cerca de 145 milhões de anos atrás, também são conhecidos. Nomeado por seus olhos extremamente grandes, tinha um corpo em forma de golfinho de seis metros (20 pés) de comprimento com mandíbulas contendo muitos dentes pequenos, mas robustos. Os principais achados fósseis deste gênero foram registrados na Europa com uma segunda espécie possivelmente sendo encontrada na América do Norte.

Descrição 

Ophthalmosaurus era um ictiossauro de tamanho médio com um corpo robusto e aerodinâmico que era quase tão largo quanto alto em vista frontal. Como outros ictiossauros derivados, tinha uma cauda poderosa terminando em uma pata caudal bilobada pronunciada, cuja metade inferior era formada ao redor da espinha caudal, enquanto o lobo superior era composto inteiramente de tecido mole. Os membros eram curtos e arredondados, com os membros anteriores visivelmente maiores que os membros posteriores. A combinação de tronco bastante inflexível, cauda poderosa e membros reduzidos sugere um modo de locomoção impulsionado pela cauda com os membros ajudando na direção, diferindo do modo anguiliforme (semelhante à enguia) que os ictiossauros mais basais nadavam. O crânio do Ophthalmosaurus era longo com um rostro delgado e dentado e uma porção posterior alargada do crânio. A dentição era relativamente pequena com coroas de dentes robustas e a área lateral do crânio era quase inteiramente ocupada pelos enormes olhos do animal que deram o nome ao gênero. Os olhos proporcionalmente grandes mediam 220–230 milímetros (8,7–9,1 polegadas) de diâmetro na margem externa do anel esclerótico ósseo, enquanto a própria abertura esclerótica media 100 milímetros (3,9 polegadas) de diâmetro.

Descoberta e espécies 

Ophthalmosaurus foi descrito pela primeira vez por Harry Seeley em 1874 com foco particular na morfologia dos ossos claviculares. Ao longo dos anos que se seguiram à sua descrição, vários gêneros foram incorporados a Ophthalmosaurus. Entre eles, Apatodontosaurus, Ancanamunia, Baptanodon, Mollesaurus, Paraophthalmosaurus, Undorosaurus e Yasykovia foram todos considerados sinônimos juniores de Ophthalmosaurus em um estudo publicado por Maisch & Matzke em 2000.  No entanto, análises cladísticas mais recentes contestaram a conclusão de Maisch & Matzke. Mollesaurus periallus da Argentina foi considerado um gênero válido de oftalmosaurídeo por Druckenmiller e Maxwell (2010). Paraophthalmosaurus e Yasykovia foram ambos recuperados como gêneros distintos por Storrs et al., mas foram posteriormente agrupados em Nannopterygius. A validade de Undorosaurus é agora aceita pela maioria dos autores, incluindo Maisch (2010), que originalmente propôs a sinonímia. Os outros dois táxons russos também podem ser válidos. Da mesma forma, o oftalmosaurídeo mexicano Jabalisaurus também foi referido ao Ophthalmosaurus antes de ser descrito como uma espécie e gênero distintos em 2021.

Ophthalmosaurus natans foi descrito como Sauranodon, depois renomeado para Baptanodon por Marsh em 1880. No entanto, esta decisão foi questionada não muito tempo depois com Baptanodon sendo considerado uma espécie americana de Ophthalmosaurus. Análises recentes recuperaram a espécie mais próxima de outros oftalmosaurídeos do que das espécies do tipo Ophthalmosaurus, sugerindo que o nome anterior deve ser restabelecido. Da mesma forma, Ophthalmosaurus chrisorum, cujo holótipo foi recuperado no Canadá e descrito por Russell em 1993, foi transferido para seu próprio gênero Arthropterygius em 2010 por Maxwell. Embora conhecido principalmente do Jurássico, o material do Arenito Spilsby que data do início do estágio Berriasiano do Cretáceo Inferior foi referido cf. Ophthalmosaurus (ou seja, Ophthalmosaurus ou uma espécie intimamente relacionada).

Classificação 

Dentro do oftalmosaurídeos, o Ophthalmosaurus já foi considerado o mais próximo do Aegirossaurus. No entanto, muitas análises cladísticas recentes descobriram que Ophthalmosaurus nidifica em um clado com Acamptonectes e Mollesaurus. Aegirossaurus foi encontrado mais intimamente relacionado a Platypterygius e, portanto, não pertence aos Ophthalmosaurinae.

O cladograma abaixo segue Fischer et al. 2012.

Paleobiologia 

Ophthalmosaurus icenicus possuía dentes pequenos com coroas de dentes robustas e sinais de leve desgaste, diferindo notavelmente dos dentes robustos de espécies posteriores de Platypterygius, conhecidas por caçar grandes presas, incluindo tartarugas e pássaros, e os dentes minúsculos de Baptanodon, interpretados como especialista de presas macias. Fischer et ai. (2016) concluem que esta morfologia de dente intermediário indica que Ophthalmosaurus icenicus era provavelmente um predador generalista, alimentando-se de uma variedade de presas menores.

Ophthalmosaurus provavelmente poderia mergulhar por cerca de 20 minutos. Assumindo uma velocidade de cruzeiro conservadora de um metro por segundo (3,3 pés/s) (2 metros por segundo (6,6 pés/s) sendo mais provável), podia atingir profundidades de 600 metros (dois mil pés) ou mais durante um mergulho, atingindo a zona mesopelágica. No entanto, enquanto estudos sobre a biomecânica de Ophthalmosaurus sugerem que tais feitos podem ser alcançados fisicamente, estudos sobre o ambiente em que foi encontrado sugerem que habitava águas relativamente rasas, com o membro de Peterborough da Formação de Oxford ocorrendo a apenas 50 metros de profundidade a uma distância de 150 quilômetros da costa.

Répteis do Jurássico
Répteis marinhos
Espécies fósseis descritas em 1874